«Плотоядные мамаши» () — американская кинокомедия ужасов, снятая в 1988 году. Критики отмечали затянутость «благопристойного» каннибальского сюжета и плохую игру актёров.

Сюжет 
Маленький американский городок охватила жуткая эпидемия. Все женщины, которые изменяли своим мужьям с Родди Дугласом, оказались заражены странным заболеванием, вызывающем у них непреодолимое желание пожирать собственных отпрысков. Тем детям, которые ещё уцелели, срочно необходимо ввести своим матерям противоядие, чтобы не стать закуской.

В ролях

Источники

Литература

Ссылки 
  
  
  

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1989 года